Семён Фоми́н:
 Фомин, Семён Анатольевич (род. 1989) — российский футболист, полузащитник.
 Фомин, Семён Фомич (Хумма Сьемен; 1903—1936) — чувашский писатель, поэт, драматург и переводчик.
 Фомин, Семён Яковлевич (1904—1982) — министр строительного и дорожного машиностроения СССР (1949—1953).